Ahn Jae-hwan (n. 8 iunie 1972, d. 8 septembrie 2008) a fost un actor sud-coreean.
Soția lui a fost comedianta Jung Sun-hee.

A fost găsit mort în mașina sa pe 8 septembrie 2008, dar timpul exact al morții nu se știe exact. Este considerat un caz de suicid prin monoxid de carbon. Avea 36 de ani.

TV Shows
Snow Flower (SBS, 2006)
Tears of Diamond (SBS, 2005)
The Secret Lovers (SBS, 2005)
Beautiful Temptation (KBS2, 2004)
Honest Living (SBS, 2002)
This is Love (KBS1, 2001)
Outing (SBS, 2001)
Mothers and Sisters (MBC, 2000)
She's the One (KBS2, 2000)
Medical Brothers (MBC, 1997)
LA Arirang (SBS, 1995)

Note

Legături externe 
 
 Ahn Jae-hwan at HanCinema
 Profile (nate) 

Nașteri în 1972
Decese în 2008
Actori care s-au sinucis
Actori sud-coreeni
Actori din secolul al XX-lea
Actori din secolul al XXI-lea